Regalskeppet Kronan var namnet på tre svenska örlogsfartyg under 1600-talet, året för skeppens sjösättning står inom parentes.

Regalskeppet Kronan (1618)
Regalskeppet Kronan (1632)
Regalskeppet Kronan (1668)